Ровновское сельское поселение — муниципальное образование:
 Ровновское сельское поселение — в Крыму 
 Ровновское сельское поселение — в Рязанской области